Кристоф Филипп Рохус (; родился 15 декабря 1978 года в Намюре, Бельгия) — бельгийский теннисист, старший брат Оливье Рохуса. Победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Игровая карьера 
Свой первый титул в профессиональном турнире Кристоф Рохус завоевал в апреле 1998 года, в 19 лет выиграв турнир ITF Futures в Хатфилде (Великобритания) после побед над двумя сеяными соперниками. В июле в Тампере (Финляндия) он вышел в первый в карьере финал турнира класса ATP Challenger в паре с Юлианом Ноулом, а в ноябре в Пуэбле (Мексика) показал такой же результат в одиночном разряде. На следующий год Кристоф провёл свои первые игры за сборную Бельгии в Кубке Дэвиса.

Начало 2000 года было ознаменовано для Рохуса первым и, как оказалось впоследствии, единственным титулом на турнирах АТР-тура: он и француз Жюльен Бутте выиграли Открытый чемпионат Ченнаи в Индии, победив в финале пару хозяев корта. В конце января Кристоф показал лучший в карьере результат в турнирах Большого шлема. Занимая в рейтинге 120-е место, он победил в первом раунде 20-ю ракетку мира Альберта Косту и дошёл до четвёртого раунда, где уступил второй ракетке мира Евгению Кафельникову. Сам Рохус называет этот результат самым запоминающимся событием в своей карьере, наряду с ещё одним достижением того же года — победой в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса над итальянцем Давиде Сангвинетти. В сентябре 2000 года в Палермо Кристоф встретился в своём первом одиночном полуфинале турнира АТР с младшим братом Оливье Рохусом, проиграв 5-7, 4-6. Этот и следующий год он закончил в рейтинге как вторая ракетка Бельгии (после Ксавье Малисса). В 2002 году состоялась очередная встреча братьев Рохусов — на этот раз в первом раунде Уимблдонского турнира; в этом матче — первой игре между братьями в рамках этого турнира с 1988 года — Оливье снова оказался сильней.

В 2003 году Кристоф Рохус впервые добрался до финала турнира АТР в одиночном разряде. Это произошло в Валенсии, где бельгиец — 134-й в мировой табели о рангах — обыграл трёх соперников из первой сотни рейтинга, прежде чем уступить третьей ракетке мира Хуану Карлосу Ферреро. Но лучший сезон в его карьере был ещё впереди: в 2005 году Рохус дошёл до полуфинала турнира Мастерс в Гамбурге, нанеся по ходу поражение Гастону Гаудио, занимавшему в рейтинге шестое место. Этот результат позволил ему впервые в карьере войти в число 50 сильнейших теннисистов мира, и он включает его в число самых памятных достижений карьеры. Двумя месяцами позже на Открытом чемпионате Австрии Кристоф вышел в паре с Оливье во второй за карьеру финал турнира АТР в парном разряде. Этот сезон он окончил на 41-м месте в одиночном рейтинге АТР. 2006 год начался с выхода в парный финал Открытого чемпионата Катара (снова вместе с Оливье). Бельгийская пара победила во втором раунде занимающих места в третьем десятке рейтинга Франтишека Чермака и Леоша Фридла, в финале проиграв одной из сильнейших пар мира Юнас Бьоркман-Максим Мирный. По ходу года Кристоф достиг рекордных в своей карьере позиций как в одиночном, так и в парном разряде, заработал более 400 тысяч долларов призовых и впервые окончил год в числе ста сильнейших теннисистов мира в обоих разрядах.

В дальнейшем основные успехи Рохуса приходились на «челленджеры». Высокие нагрузки в ходе тренировок и выступлений привели к тому, что у него начались судороги в икроножных мышцах, и это помешало продолжению успешной карьеры. Свой последний матч за сборную Бельгии в Кубке Дэвиса он провёл в марте 2010 года, а в октябре объявил о завершении выступлений.

Положение в рейтинге в конце года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Намюре
Теннисисты Бельгии